Санто Доминго Петапа има више значења:

 Општина Санто Доминго Петапа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Петапа (Санто Доминго Петапа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику